Chico Percebe en la versión original Barnacle Boy, Hombre Percebe actualmente o también en Hispanoamérica Joven percebe/Chico percebe o Niño percebe.

Información general 
Chico Percebe es humillado y maltratado por su compañero, quien lo llama "Mi joven pupilo" (aunque tiene 82 años). Es humano, idéntico a Calamardo con nariz caída y larga, delgado, algo jorobado y tiene caspa. Su primera aparición es en "Sireno Man y Chico Percebe I" donde se los ve en el asilo de ancianos, ya muy viejos.

Superpoderes
También pertenece al espíritu de Neptuno:

Lanza bolas de agua.
Junto con SirenoMan hacen el remolino Feroz, pero la mayoría no es tan rápida.
Usa Telequinesis para llamar a seres marinos y hacer remolinos.
tiene habilidad de Vision Laser en algunos videojuegos.
Super PM, el Rey Midas de lo malo.
Conocido en el bajo mundo como Blah.

Deseos 
Chico percebe siempre deseó ser llamado "Hombre Percebe" y comer una Cangreburger tamaño adulto, pero nunca lo logra (irónicamente, cuando una vez lo logró no pudo acabársela debido a su tamaño). Es muy sarcástico y usa un gorro marinero.

Personajes de Bob Esponja
Personajes de dibujos animados
Antihéroes